Аполье — название населённых пунктов в России:

 Аполье — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Аполье — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Аполье — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Аполье — деревня в Смоленском районе Смоленской области.